Тру́беж — река в России, протекает по территории города Рязани. Правый приток Оки. Образуется при слиянии рек Плетёнки и Павловки. Устье реки расположено в 699 км по правому берегу реки Оки. Длина реки составляет 10 км. Площадь водосборного бассейна — 790 км². Судоходна на 2 км от устья для маломерного флота.

В междуречье рек Трубеж и Лыбедь находится исторический центр города — Рязанский кремль.

Притоки (км от устья) 
 река Дунайчик (Дунай) (пр)
 река Лыбедь (пр)
 река Павловка (пр)
 10 км: река Плетёнка (лв)
 ручей Паника (пр)

Происхождение названия 

Существует две версии происхождения названия:
 южнорусское (перенесение названия левого притока Днепра) и
 от диалектного «труба» — проток.

История 
 Старое русло реки
По данным карт XIX века русло реки проходило по направлению к пойме Оки и напротив современного микрорайона Канищево сливалось с рекой Быстрица, притоком Оки. На месте современного русла Трубежа протекала река Павловка, часть которой восприняла название Трубежа.

На сегодняшний день старого русла реки Трубеж между поселком Ворошиловка и микрорайоном Канищево не существует. Напротив микрорайона Канищево в старом русле Трубежа проходит подводящий водоканал. Напротив поселка Ворошиловка расположено озеро Трубеж, старица реки. Еще одна старица реки Трубеж расположена напротив горы Парка Морской славы микрорайона Канищево.

По данным карт Рязанской губернии в устье старого русла реки Трубеж на канале Трёхречье располагался мост, через который можно выехать на Костинский тракт по направлению через старое русло реки Ока напротив села Бортное.

Между старицей реки Трубеж и рекой Павловка проходил почтовый тракт на Москву через Зарайск и Коломну. Вся эта местность, между рекой Трубеж и Павловка, называлась отхожая пустошь Запавловская Стрелица (Стрелицы).

В районе современного Соколенского железнодорожного моста находился Соколенский мост, через который выезжали на дорогу почтового тракта на Москву. В Рязанских достопамятностях архимандрита Иеоронима 1876 г. рассказывается, что мост на реке Павловке в древности назывался Соколенским. Такое название он получил от находившегося вблизи его сокольего дома Рязанских князей. В 1606 году по жалованной грамоте царя Василия Ивановича Шуйского разрешалось протопопу Успенского собора с братией собирать церковные пошлины на Соколенском мосту что на реке Павловка и от устья реки Павловки вверх по Трубежу.

На левом берегу Трубежа, между Окой и старицей Трубежа, находился Борковской остров с селом Борки Рязанского уезда, носивший также названия Затрубежный остров и Струб.

По данным карт Рязанской губернии, старое русло Трубежа служила границей между землей села Канищево и Борки.

Напротив набережной у храма Спаса на Яру река Трубеж делала дугообразный поворот по направлению к горе Борисоглебского собора. На берегу изгиба реки находилась выгонная градская земля.

На левом берегу реки Трубеж, на Заповедном лугу (Троицкие луга), находился отхожий луг Переяславль-Рязанского архиерейского дома. В советское время на одной из частей архиерейского луга, в верхней части речной луки Трубежа, было прорыто новое русло, которое образовало остров, на котором расположен посёлок Остров.

Русло реки Трубеж проходило напротив горы ул. Трубежная и Семинарская в сторону Бутырок. В советское время было прорыто новое русло реки и часть старого русла была застроена. Новое русло реки Трубеж проходит между ул. Солнечная и Северной окружной дорогой. На бывшем левом берегу реки Трубеж появилась ул. Солнечная и была проведена автомобильная дорога от ул. Петрова по направлению к ул. Солнечная. При строительстве дороги ул. Солнечная новое шоссе прошло по нижней части бывшей Трубежной набережной, которая находилась на ул. Некрасова. В 80 годах в местности бывшего старого русла реки Трубеж построены производственные цеха Приборного завода.

 На берегу реки Трубеж

На берегу реки Трубеж, напротив перевоза через Оку, располагались закосные оброчные луга. По берегу Трубежа проходил почтовый тракт на город Владимир. Между ручьём Дунайчик и Рязанью располагалась выгонная градская земля. В районе устья реки работал перевоз через Оку. По данным карт Рязанской области 1930-40 г. в районе устья реки Трубеж, работала пристань и плашкоутный мост через Оку.

На сегодняшний день на месте бывшего городского выгона и лугов для сенных покосов расположен Рязанский лесопарк. 

По данным справочных календарей Рязанской губернии XIX—XX века, до октябрьской революции в г. Рязани на церковные праздники проходили крестные ходы на берегу реки Трубеж.

По данным отчетов Рязанской городской управы, до революции городской управой взималась плата с находившихся на берегу реки мест купален, складов лесных материалов, за аренду мест произрастания тальника и участков бывшей огородной земли, за устройство мест для полоскания белья, рыбную ловлю и стоянку судов. На берегу реки Трубеж находился лесопильный завод купца Солодова, который в 20-х годах XX века был переименован в завод имени Энгельса.

Напротив Рязанского кремля на берегу реки Трубеж расположен грузовой речной порт, Рязанский лесопарк, улицы: проезд Речников, ул. Рыбацкая, Лесопарковая, Затинная, Торговый городок.

На Михайловском шоссе от русла реки Трубеж (Павловка) отходит рукав ручья Паника, протекающий по границе между Юго-Западным промышленным узлом и микрорайоном Южный. Ручей Паника проходит по территории Гвардейского сквера в Октябрьском городке. В русле ручья Паника построены плотины и образованы Солдатские пруды.

По Плану генерального межевания Рязанского уезда Рязанской губернии 1797 г. ручей Паника назывался Паниковской водоток. До октябрьской революции ручей Паника находился на земле Троицкой и Ямской слободы. Местность на берегу реки Паника называлась Паниково поле. В начале 20 века на Паниковом поле вблизи Рюминой рощи на земле Ямской слободы строился посёлок, который назывался Паниковский посёлок или Новая стройка. В 1919 году посёлок Новая стройка был переименован в Ленинский посёлок (Ленпоселок). В советское время на Паниковском поле берега ручья Паника построили часть жилого микрорайона Горрощи.

 Календарь Рязанской губернии на 1885 год.

Река Трубеж представляет собою собственно рукав реки Оки, верхняя часть которого летом пересыхает, а сообщается с Окою только в полую воду. Выше города в Трубеж впадает река Павловка, близ устья которой расположен Троицкий монастырь и река запружена мельничной плотиной из навоза. На низменный огород монастыря зимою сваливаются нечистоты, уносимые полою водою. Несколько сажень ниже устья Павловки в Трубеж впадает водосточный овраг (описывается овраг границы города, на котором расположена ж/д дорога), разделяющий город от Троицкой слободы, в низине которого устроены больничные нечистотные ямы, а выше по берегу, а частью на дне его много навоза из Артиллерийских конюшен и по нем стекают уличные нечистоты с Московской улицы, Троицкой слободы, Семинарской и Бутырской улиц.

 Материалы для географии и статистики России 1860 г.

В том месте, где Быстрица сливается с Окой, отделяется от сей последней другой, более значительный, рукав Трубежа. Длина его верст, ширина до 20 саженъ, глубина от одного до трех аршин, течение тихое и песчаный грунт дна. Правый берег Трубежа, также, как и Быстрицы, высок, а левый—луговой находится в общей долине Ока. В весеннее время производится в Трубеже нагрузка хлеба и входит незначительное число малых судов, преимущественно с лесом дровяным и строевым, а также с белым бутовым камнем и известковой плитой собственно для г. Рязани. В меженнее стояние вод, он вовсе не судоходен; а в зимнее представляет весьма удобное место для стоянки судов, коих ежегодно зимует здесь до 20. Устье находится у самой пристани рязанской, в полуторе версте от города. В Трубеж впадает небольшой ручей Лыбедь замечательный тем, что овражистая долина его пересекает губернский город в самой средине. Более значителен другой приток, речка Павловка, впадающая у самого города.

Легенды и предания 

 Переяславль Рязанский: По преданию, святитель Василий Рязанский был перенесен из Старой Рязани в Переяславль Рязанский (Рязань) на мантии по Оке и Трубежу к Борисоглебскому храму. Когда св. Василий плыл по Трубежу на мантии, пришли на реку за водой две женщины и видели, как святой плыл на мантии, а на мантии было еще два колокола. Потом стали колокола поднимать, и в это время один колокол оторвался и упал в Трубеж и, как, бывало, после этого, заблаговестят на Борисоглебской колокольне, гудит под водой и этот утонувший колокол.

 Энциклопедический лексикон: Народное предание в Рязанской губернии гласит, что идол Бабы-яги состоял только из одной большой медной трубы, положенной на большом высоком камне, и находившейся сначала на месте Старой Рязани, потом при втоке ручья Трубежа в Оку, затем около берегов озера Переславль — Залесского, и наконец на реке Трубеж Малорусского Переяславля; что идол обвешан был всякой всячиной. Очень ясно, что почтеннейшие Рязанцы хотели, чтобы их Переяславль и их Трубеж были древнее таковых же Киевских.

 Русские предания: Ещё кое-кто сказывает, что при Трубеже поклонялись Бабе-яге, что Рязанский батюшка Трубеж сердит больно: он в зиму не мёрзнет, а в тишь колыхает!

Топонимы города Рязани 

В г. Рязани по имени реки Трубеж названы ул. Трубежная, Нижне-Трубежная и Трубежная набережная на территории Рязанского кремля. Также по реке Павловке, чей водоток входит в число образующих Трубеж, до 2012 года назывался бывший путевой пост Павловский, располагавшийся рядом с Соколенским мостом на перекрёстке железнодорожных линий Москва-Казанская — Рязань I — Самара и Москва-Казанская — Рязань II — Ростов-Главный.

Примечания

Литература 
 Никольский А. А. Топонимическая загадка: три Переяславля на Трубеже // Материалы к исследованию по рязанскому краеведению. — Рязань, 2008. — Том 17. — С. 217—220.
 Энциклопедический лексикон 1835 г. Том четвертый.
 Русския предания. М. Н. Макаров. 1838 г.
 Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами Генштаба: Рязанская губернія 1860 г.
 Опыт разработки материалов для истории Рязанского губернского земства 1885 г.
 Календарь Рязанской губернии на 1885 год
 Воздвиженский Т. Я. Историческое обозрение Рязанской иерархии и всех церковных дел сея епархии от учреждения ея до нынешних времен; с присовокуплением исторического обозрения о бывших в ней и ныне существующих монастырях.
 Д. Солодовников. Переяславль Рязанский. 1922 г.
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Рязанской области
Реки Рязани